

Zoologie 
 Une poulette désigne, dans son sens commun, un poulet femelle.
 La poulette de roche, une espèce de Perdicinae.

Patronyme 

 Michel Poulette, un réalisateur de cinéma canadien ;

Bateaux 

 , bateau français passé sous pavillon britannique ;
 , corvette française.

Divers 
 Une poulette désigne une femme en argot ;
 La sauce poulette est un autre nom de la sauce blanche ou d'une sauce vinaigrée aux œufs durs.

Voir aussi

Articles connexes 
 Venerupis corrugata, appelée palourde poulette.